LTM steht für:
 Lenkijos ir Europos Sąjungos teisės mokykla, siehe Schule für polnisches und europäisches Recht
 Liebherr Teleskop Mobilkran, siehe Liebherr LTM 11200
 Limburgsche Tramweg Maatschappij, niederländisches Verkehrsunternehmen
 London Transport Museum
 LTM Recordings, britisches Musik-Label
 LTM GmbH – LüftungsTechnik Meinerzhagen, siehe Stiebel Eltron
 Luftfahrttechnisches Museum in Rechlin
 Powiat Tomaszowski (Lublin) in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Lethem Airport (IATA-Code), Flughafen von Lethem (Guyana), Upper Takutu-Upper Essequibo, Guyana

Abkürzung